Léry puede referirse a:

Léry, población del departamento de  Gassam.

Léry, población de Quebec.

Léry, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Léry, comuna francesa situada en Eure.